Help est un mot anglais signifiant «  » ou « au secours ».

Œuvres 
 Help est un magazine de bande dessinée américain publié de 1960 à 1965 par James Warren et dirigé par Harvey Kurtzman ;
 Help! est un film mettant en scène les Beatles sorti en 1965 ;
 Help! est un album de ce groupe ;
 Help! est une chanson apparaissant dans le film et l'album ;
 Help !!! est un film chinois réalisé par Johnnie To et Wai Ka-fai sorti en 2000 ;
 Help est un album enregistré par plusieurs artistes anglais et irlandais en 1995 en faveur des victimes de la guerre en ex-Yougoslavie.

Informatique 
 Help desk, nom anglais de Centre d'assistance qui délivre des services permettant de gérer les incidents informatiques ;
 help est une commande de certains systèmes d'exploitation.

Homonymie de titre